Каракиянский район () — район на юге Мангистауской области. Административный центр — село Курык.

Западная часть района омывается Каспийским морем, Казахским заливом. На территории района находится впадина Карагие, которая ниже уровня моря на 132 м.

До 1993 года носил название Ералиевский район.

География 
Западную часть территории района занимает плато Устюрт, восточную — плато Мангышлак. Встречаются низменности, солончаки, барханы и невысокие горы. На территории района расположена впадина Каракия, лежащая на 132 м ниже уровня моря. Климат континентальный. Средняя температура января −7°С, июля 26°С. Годовое количество атмосферных осадков составляет 75—100 мм. Почвы серозёмные и солонцовые. Разреженный растительный покров представлен эфемерами, полынью и саксаулом. Обитают волк, лисица, заяц, корсак и другие животные.

В недрах разведаны запасы нефти и газа (Актасское Западное газоконденсатное месторождение), естественных строительных материалов; имеются минеральные источники.

Административно-территориальное деление 
Каракиянский район состоит из 7 сельских округов, в составе которых находится 9 сёл:

Экономика 
Основные отрасли экономики района — добыча полезных ископаемых и скотоводство. Площадь сельскохозяйственных угодий к началу XXI века достигала 488,8 га, из которых бо'льшая часть (около 80 %) приходится на пастбища. В районе функционируют овцеводческие и верблюдоводческие хоз-ва, а также конный завод.

Примечания

Литература 
 

 
Районы Мангистауской области